een Atheens generaal in de Peloponnesische oorlogen (+413 v.Chr.), zie Demosthenes (generaal)
 een Atheens redenaar en staatsman (384-322 v.Chr.), zie Demosthenes (redenaar)